Tomasz Imienowski – polski muzyk, basista.

Gry na gitarze basowej uczył się m.in. od Wojtka Pilichowskiego i Krzysztofa Ścierańskiego.  Został zaproszony do gościnnego występu na rejestrowanym i wydanym w 2012 roku koncertowym DVD Wojtka Pilichowskiego. Aktywnie koncertuje w Polsce i na świecie (USA, Niemcy, Dania, Holandia, Francja, Czechy, Rosja, Chorwacja, Litwa, Łotwa, Holandia, Szwajcaria). Na scenie pojawia się z grupą Piramidy, Krzysztofem Tyńcem, Natalią Lubrano i autorskimi projektami jazzowymi.

Przypisy 

Polscy muzycy
Basiści